Bulgano – altro nome della zecca di Siena
Bulgano – altro nome del torrente Vulgano